

Persone 
 Giuseppe Culicchia (1965) – scrittore, saggista e traduttore italiano
 Vincenzino Culicchia (1932-2016) – politico italiano